El término ventanilla puede referirse, en esta enciclopedia, a:

 Ventanilla, localidad de la provincia de Palencia, en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, España.
 Ventanilla, distrito de Provincia Constitucional del Callao, Perú.
 Ventanilla, capital del distrito de Ventanilla, provincia del Callao, Perú.
 Ventanilla, diminutivo de ventana, abertura pequeña que hay en la pared.
 Ventanilla (Oaxaca), localidad en el estado de Oaxaca, México.